Спероне:

 Спероне — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Авеллино.
 Спероне Сперони (1500—1588) — итальянский гуманист, учёный и драматург эпохи Ренессанса.